Beati – termine religioso con cui si indicano le anime ammesse in Paradiso
 Beati – persone per cui è stato concluso un processo di beatificazione

Persone
 Nicola Beati – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Beate
 Beati Paoli (disambigua)